Grebo peut désigner :

 grebo, langue d'Afrique de l'Ouest
 Grebo, peuple d'Afrique de l'Ouest
 Grebo, localité de Suède
 grebo, genre musical dérivé du rock alternatif

 Shana Grebo, athlète française
 Zdravko Grebo, essayiste de Bosnie-Herzégovine

Homonymie